Sitkówka-Nowiny – gmina w województwie świętokrzyskim
 Sitkówka-Nowiny – nazwa wsi Sitkówka obowiązująca do 31 grudnia 2011 r.
 Sitkówka Nowiny – stacja kolejowa w Sitkówce, w województwie świętokrzyskim